Нуве́ль-Еглі́з, Нувель-Еґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 80 км на північний захід від Лілля, 90 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 175 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 508,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Нувель-Егліз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нувель-Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале